Graovac ist der Familienname folgender Personen:
Kristina Graovac (* 1991), serbische Handballspielerin
Tyler Graovac (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler